Belgisch politicus die leefde van 1822 tot 1904: Henri Lemaître (politicus)
Belgisch nuntius in onder andere Vietnam en Nederland die leefde van 1921 tot 2003: Henri Lemaître (nuntius)